Eyvind o Eivindur (nórdico antiguo: Eyvindr), es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Eyvind Lambi, hersir vikingo del siglo IX; 
 Eyvind del Este, vikingo de las Hébridas del siglo IX;
 Eyvindur Þorsteinsson, colono vikingo de Noruega en Islandia del siglo IX;
 Eyvindur Þorgrímsson, vikingo de Islandia del siglo X;
 Eyvind Kinnrifa, caudillo vikingo del siglo X;
 Eyvind Aurochs-Horn, noble vikingo del hird de Olaf II de Noruega;
 Eyvind el Enfermizo, noble vikingo del hird de Erico I de Noruega;
 Eyvindr Finnsson, escaldo de Noruega del siglo X;
 Eyvind Kelda, caudillo vikingo noruego del siglo X;

Escritores, músicos y artistas 
 Eyvind Johnson, escritor sueco; 
 Eyvind Kang, violinista estadounidense;

Referencias 

Nombres escandinavos